

Продукција
Редакција играног програма Телевизије Скопље је, у периоду од 1966. до 1992. године, креирала 104 ТВ филмова и 38 ТВ серија,

ТВ филмови 

 1960 ▼ |  1970 ▼ |  1980 ▼ |  1990 ▼

ТВ серије

Спољашње везе 
 Телевизија Скопљe ИМДБ

Југословенске издавачке куће
Предузећа из Скопља
Македонска кинематографија